Liebeschitz bezeichnet

 Liebeschitz, deutscher Name der Gemeinde Liběšice u Litoměřic im Okres Litoměřice in Tschechien
 Liebeschitz, historischer deutscher Name der Gemeinde Liběšice u Žatce im Okres Louny in Tschechien